Balkan Cup w biegach narciarskich 2018 – kolejna edycja tego cyklu zawodów. Rywalizacja rozpoczęła się 13 stycznia 2018 r. w chorwackiej Ravnej gorze, a zakończyła się 18 marca 2018 r. w bułgarskim Bansku.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

2018 w biegach narciarskich
2018 w Europie
Balkan Cup w biegach narciarskich